Кристина Дину (; родилась 18 января 1993 года в Бухаресте, Румыния) — румынская теннисистка; победительница 28 турниров ITF (16 — в одиночном разряде); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2010).

Общая информация 
Кристина в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (23)

Победы (16) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (22)

Победы (12)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Румынии